Georg Brentel ist der Name folgender Personen:

* Georg Brentel der Ältere (1525/1530–1610), deutscher Maler, Zeichner und Holzstecher
 Georg Brentel der Jüngere (1581–1634), deutscher Maler, Zeichner, Kupferstecher und Autor